Андре́й Руде́нко:
 Руденко, Андрей Авксентьевич (1918—1982) — полковник, Герой Советского Союза.
 Руденко, Андрей Викторович (род. 1967) — депутат Госдумы РФ 6-го созыва.
 Руденко, Андрей Владимирович (род. 1983) — украинский боксёр-профессионал.
 Руденко, Андрей Матвеевич (1853—?) — генерал-лейтенант, главный военно-ветеринарный инспектор Российской империи.
 Руденко, Андрей Михайлович (род. 1983) — российский философ, психолог, композитор.
 Руденко, Андрей Юрьевич (род. 1962) — российский дипломат.